Ел Хакалито има више значења:

 Ел Хакалито (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Хакалито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хакалито (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хакалито (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хакалито (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хакалито (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Хакалито (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хакалито (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Хакалито (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хакалито (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику